

Sigle 
 Objective Relation Technique (Tecnica delle relazioni oggettuali) – test psicologico proiettivo
 Open Road Tolling – sistema di pedaggio stradale senza uso di caselli
 Orchestra regionale toscana – orchestra italiana
 Obshchestvennoye Rossiskoye Televideniye – rete televisiva russa, ora denominata Channel One
 Obshestvo Remeslenofo zemledelcheskofo Truda – Società per il Commercio e per il Lavoro Agricolo, fondata a Tsarist (Russia) nel 1880

Codici 
 ORT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Northway, Northway (Alaska), Stati Uniti
 ort – codice ISO 639-3 della lingua adivasi oriya

Geografia

Austria 
 Ort im Innkreis – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)

Germania 
 Ort – ex comune ora frazione di Freyung, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Pagine correlate 
 Christoph M. Ohrt (1960) – attore tedesco
 Oort – pagina di disambiguazione
 Orth – pagina di disambiguazione

Altri progetti